Экску́рсия ( — «прогулка, поездка»).

 Экскурсия — групповая поездка, прогулка с образовательной, научной, спортивной или увеселительной целью.
 Экскурсия в фонетике — первая фаза в артикуляции, при которой органы речи принимают положение, необходимое для произнесения звука.
 Экскурсия в звуковоспроизведении — отклонение конуса динамиков акустической системы при звучании.

См. также 
 Ford Excursion